Владлена Владимировна Громова (1983, Петрозаводск) — российская художница, Лауреатка конкурса «Премия Кандинского» в номинации «Молодой художник года» (2007).

Биография 
Выпускница Международного славянского института (факультет дизайна, специальность — графический дизайн, 2001—2008). В 2007 году стала лауреатом конкурса «Премия Кандинского» в номинации «Молодой художник года». Номинант премии Кандинского «Медиа-проект года 2008».

Проживает в Петрозаводске.

Выставки 
 2010 — Выставка «Аудио», Audi centre, июнь, Санкт-Петербург, Россия.
 2010 — Якутская биеннале молодого искусства «Арт-поиск», июль, Россия.
 2010 — Клише — Штампы, Университет искусств, Берлин, Германия.
 2010 — Норд Арт, Kic, июнь — октябрь, Бюдельсдорф, Германия.
 2009 — Выставка видео-арта «Относительные связи», Лофт Проект ЭТАЖИ, декабрь — февраль, Санкт-Петербург, Россия.
 2009 — «Онежская палитра», Музей изобразительных искусств Республики Карелия, декабрь, Петрозаводск, Россия.
 2009 — Видео-показ программы Ноннаратив в рамках международной программы AVEvideoexchange, галерея Rauland, декабрь, Рауланд, Норвегия.
 2009 — 4-я Триеннале «Отпечатки» Art&Science, Городской выставочный зал, ноябрь, Петрозаводск, Россия.
 2009 — 3-я Московская биеннале современного искусства, видеопоказы в центре современной культуры Гараж, октябрь, Москва, Россия.
 2009 — Открытый фестиваль перформативного искусства «Корч», октябрь, Ярославль, Россия.
 2009 — «Под стеклом», Галерея Селена, Brooklyn Campus, Long Island University, сентябрь — октябрь, Бруклин NY, США.
 2009 — Ежегодная международная выставка молодого искусства «Мастерская 20’09», Московский музей современного искусства, июнь — август, Москва, Россия.
 2009 — Vis Vienna Independent shorts (международный фестиваль короткометражных фильмов), май, Вена, Австрия.
 2009 — Выставка «11», Городской выставочный зал, март, Петрозаводск, Россия.
 2009 — Программа российского видеоарта на всемирной ярмарке современного искусства, март, Линкольн Центр исполнительских искусств, Нью-Йорк, США.
 2009 — «ТОНКАЯ ЛИНИЯ: Аллегории возвышенного и брутального в российском видеоарте», январь, Манки Таун, Бруклин, США.
 2008 — Проект «Современное искусство в краеведческом музее», декабрь, Петрозаводск, Россия.
 2008 — Авторский проект «Intro-версия», Медиа-центр «Vыход», ноябрь, Петрозаводск, Россия.
 2008 — Проект «I love you Vienna/Stars of Russian video art», аэропорт г. Вены, 18 ноября, Вена, Австрия.
 2008 — Выставка «Премии Кандинского 2008», 7 ноября — 20 ноября, ЦДХ, Москва, Россия.
 2008 — Проект «Видеопровинция», 7 ноября, ГЦСИ, Москва.
 2008 — Выставка «Русская рулетка», The Nassauischer Kunstverein, октябрь, Висбаден, Германия.
 2008 — Выставка «Премии Кандинского 2007», сентябрь -октябрь, Палаццо Италия, Берлин, Германия.
 2008 — Выставка «Где кончается восток», The Nassauischer Kunstverein, сентябрь, Висбаден, Германия.
 2008 — «Open studio», Вилла Романо, сентябрь, Флоренция, Италия.
 2008 — Выставка «Премии Кандинского 2007», Рига, Латвия.
 2008 — Проект «Пустой знак», центр современного искусства «Марс», 17 июля 2008 — 30 июля В рамках I Московской международной биеннале молодого искусства, Москва.
 2008 — Проект «Product Placement», центр современного искусства «Марс» 3 июля 2008 — 15 июля. В рамках I Московской международной биеннале молодого искусства проект Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства, Москва, Россия.
 2008 — Международный фестиваль «Izolenta», Кинотеатр «Union», май, Санкт-Петербург, Россия.
 2008 — Открытый международный конкурс и выставка «ИЛЛЮМИНАТОРЫ», Аэропорт Кольцово, апрель, Екатеринбург, Россия.
 2008 — Республиканская выставка «Онежская палитра», Музей изобразительных искусств РК, февраль, Петрозаводск, Россия.
 2008 — Выставка «Точка росы», февраль, Мурманск, Россия.
 2008 — Проект «Product Placement», ярмарка Арт-Пермь, январь, Пермь, Россия.
 2007 — Выставка «Премии Кандинского 2007» в центре современного искусства «Винзавод», ноябрь — декабрь Москва, Россия.
 2007 — Выставка «INTERFACE» (графика, видео), медиа-центр «Vыход», сентябрь, Петрозаводск.
 2007 — Выставка «Дежавю», Музей изобразительных искусств Республики Карелия, октябрь — ноябрь, Петрозаводск, Россия.
 2007 — OUTVIDEO, международный фестиваль видео-арта, июль, Екатеринбург, Россия.
 2007 — Выставка «Онежская палитра», Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск, Россия.
 2007 — «Двухмерное искусство», выставка графики и фотографии, выставочный зал Тюбинген, июль, Тюбинген, Германия.
 2007 — «7±2» выставка графики и фотографии, медиа — центр «Vыход», апрель — май, Петрозаводск, Россия.
 2007 — Первый показ видеолаборатории, медиа-центр «Vыход», май, Петрозаводск, Россия.
 2006 — Проект «Мини — Арт», Центр современного искусства «Пушкинская 10», сентябрь, Санкт — Петербург, Россия.
 2006 — Первая городская выставка фотографии «Без названия», Городской Выставочный зал, май — июнь, Петрозаводск, Россия.
 2006 — Показ видео арта, медиа — центр «Vыход», декабрь, Петрозаводск, Россия.
 2004 — Проект «Загород», Городской Выставочный зал, май, Петрозаводск Россия.
 2004 — Проект «Город», медиа-центр «Vыход», Петрозаводск, Россия.
 2004 — Проект «фото-отстой», медиа-центр «Vыход», Петрозаводск, Россия.
 2003 — Проект «фото-отстой», выставка «плохой» фотографии, медиа-центр «Vыход», март — апрель Петрозаводск, Россия.
 2003 — 2-я международная триеннале искусств «Отпечатки», медиа — центр «Vыход», Петрозаводск, Россия.
 2002 — Художественный проект «Русский стол», выставочный зал «Vыход», декабрь, Петрозаводск, Россия.

Ссылки 
 Владлена Громова на официальном сайте «Премии Кандинского»
 Владлена Громова на сайте фестиваля короткометражных фильмов Vis Vienna Independent shorts
 Владлена Громова на сайте резиденции Villa Romana prize, Флоренция, Италия

Источники 

Современные художники России
Художники Карелии
Премия Кандинского